5 miejscowości w Polsce: 
 Wałdowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie 
 Wałdowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz 
 Wałdowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Wałdowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Kisielice 
 Wałdowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Zobacz też: Wałdowo Królewskie, Wałdowo Szlacheckie

Linki zewnętrzne